Cierzpięty (Orzysz)
 Cierzpięty (Ostróda)
 Cierzpięty (Piecki)